Bernardo Davanzati (1529-1606) : écrivain italien;
 Palazzo Davanzati : palais de Florence.